Lafayette Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Lafayette Square Historic District (District of Columbia), ID-Nr. 70000833
 Lafayette Square Historic District (Missouri), ID-Nr. 72001557